Béke fogalom
 Béke keresztnév
 Béke település
 Béke riportlap